Фила́тьев — русская фамилия.

Известные носители 
 Филатьев, Александр Иванович (?—1826) — русский герой войн против Наполеона.
 Филатьев, Валентин Игнатьевич (1930—1990) — советский лётчик-истребитель, член первого отряда космонавтов СССР.
 Филатьев, Владимир Иванович (1778—1842) — дворянский и государственный деятель Российской империи.
 Филатьев, Дмитрий Владимирович (1866—1932) — генерал-лейтенант, участник Белого движения.
 Филатьев, Иван (упомин. в 1642—1678) — русский художник.
 Филатьев, Иван Андреевич (1909—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Филатьев, Павел Олегович (род. 1988) — российский солдат, участник вторжения России в Украину, автор книги "ZOV 56"
 Филатьев, Тихон Иванович (упомин. в 1675—1731) — русский художник.